Preguiça 
Preguiça (pecado) - na acepção cristã dos pecados capitais
Bicho-preguiça - mamífero
Rio Preguiça

Localidades

Preguiça (São Nicolau)
Preguiça (Velas)

Desambiguação